Истиодактили́ды  — небольшое семейство птерозавров из надсемейства Pteranodontoidea. Название дано в 2001 году, после того, как обнаружилось, что типовой род Istiodactylus не был синонимичен роду Ornithodesmus. Истиодактилиды были среднего размера птерозаврами с плоскими, закруглёнными челюстями, похожими на утиные. Однако, их челюсти были полны маленьких зубов. Остатки таксонов, которые могут быть уверенно отнесены к истиодактилидам, были обнаружены в Великобритании и Китае, в горных породах, начиная с раннего мелового периода (с барремского по аптский ярусы). О рационе истиодактилид велись долгие дебаты, но некрофагия, по-видимому, является наиболее подтвержденной гипотезой.

История 
Первый ископаемый материал истиодактилид был обнаружен на острове Уайт (Англия) и первоначально был обозначен как Ornithodesmus latidens в 1901 году британским палеонтологом Гарри Говиром Сили. Впоследствии этот таксон был отнесен к новому роду Istiodactylus и причислен к новому семейству истиодактилиды. С тех пор еще семь видов истиодактилидных птерозавров, Liaoxipterus, Nurhachius, Istiodactylus, Longchengpterus, Hongshanopterus, Nurhachius и Luchibang были обнаружены на северо-востоке Китая. Арбур и Карри в 2011 году описали найденный в Канаде образец вида Gwawinapterus beardi в качестве представителя истиодактилид, жившего в конце кампанского века мелового периода. Однако, Уиттон в 2012 году возразил, что расположение зубов у Gwawinapterus не совпадает с птерозаврами, и предположил, что это животное не было птерозавром вообще. Дальнейшие исследования выявили, что на самом деле это была рыба.

Спорные находки 
Фрагменты зубов истиодактилид также были обнаружены в нижнемеловой формации Уэссекс в Великобритании, формации Камарильяс и формации Ла-Уэргина в Испании. Зубная кость с зубами, похожими на таковые у истиодактилид, также была обнаружена в самой верхней части формации Моррисон в штате Вайоминг, но недавние исследования показывают, что её зубной ряд отличается от всех известных птерозавров, а его таксономическое родство остается неизвестным.

Экология 
Было предложено несколько гипотез относительно рациона истиодактилид, включая рыбоядный, герпетоядный (питание пресмыкающимися), насекомоядный, а также о возможном наличии фильтрующего питания. Тем не менее, есть больше свидетельств, предполагающих питание падалью, основанную на морфологии зубов и челюстей. Istiodactylus обладает несколькими адаптациями, подходящими для питания падалью, включая зубы с острыми, как бритва, краями и "слабые" кости, окружающие орбиту. Гипотеза падальщиков также подтверждается исследованием анализа текстуры микроизноса зубов Istiodactylus latidens. Хотя коронки зубов у некоторых видов кажутся менее приспособленными для разделки мяса с трупов, как предполагается у Istiodactylus, общие различия в морфологии зубов и других элементов черепа среди истиодактилид не сильно отличаются. Исследователи отмечают, что современные грифы-падальщики, сосуществующие друг с другом в одной среде обитания, демонстрируют разные стили питания и также отличаются друг от друга морфологией и размерами черепа. Подобная картина может также встречаться у истиодактилид из северо-востока Китая. Несмотря на то, что истиодактилиды в основном рассматриваются как падальщики, предполагаемые остатки рыбок, найденные в ископаемом материале рода Lingyuanopterus, могли быть результатом поедания трупов рыб. Поскольку зубы у Lingyuanopterus демонстрируют меньшую приспособленность к разделке трупов, чем у Istiodactylus, возможно, что некоторые формы демонстрируют определенную степень рыбоядности.

Классификация 

Систематика семейства не устоялась, учёные включают в семейство различные рода. Самым ранним известным видом может быть Archaeoistiodactylus linglongtaensis из средней юры Китая. Было также высказано предположение, что голотип этого вида может являться плохо сохранившимся образцом Darwinopterus. Hongshanopterus, предполагаемый представитель истиодактилид из Китая, может быть классифицирован как не принадлежащий этому семейству представитель Ornithocheroidea неясного филогенетического размещения. В 2022 году группа китайских палеонтологов дала пересмотренный диагноз клады и включила в неё пять родов:
 Istiodactylus,
 Liaoxipterus,
 Nurhachius (=Longchengpterus),
 Luchibang,
 Lingyuanopterus.

Некоторые родственные таксоны, в том числе Haopterus, Linlongopterus и Mimodactylus были также обнаружены в меловых отложениях биоты Джехол на северо-востоке Китая и объединены с истиодактилидами, образуя более многочисленную кладу Istiodactyliformes.

Кладограмма 
Кладограмма на основе исследования Xu et al. (2022):

Ниже представлена ​​кладограмма , показывающая филогенетическую позицию истиодактилид внутри клады Pteranodontia на основе исследований Андреса и Майерса (2013).

См. также 
 Филогения птерозавров

Примечания 

Pteranodontoidea
†
Птерозавры мелового периода